Křídlí může být:

 Křídlí (hájovna) – hájovna u Sedlice v okrese Strakonice
 Křídlí (vrch) – vrch v Mirotické pahorkatině